У првенственој сезони 1991/92. је учествовало укупно 16 клубова. Првенство је освојио ФК Ференцварош испред ФК Вац Самсунга и ФК Кишпешта. лигу су напустили ФК Татабања и ФК Залаегерсег, у лигу су ушли ФК Чепел и ФК Бекешчаба. Ово је боли деведесето фудбалско првенство у Мађарској.

Задње две екипе, на крају шампионата, су испале а тринаеста и четрнаеста екипа су играли утакмице за опстанак у прволигашком такмичењу:

Плејоф:
 Прва утакмица 1996.
 ФК Њиређхаза - ФК Сомбатхељ 1:0
 ФК Диошђер - ФК Сомбатхељ 0:1

 Друга утакмица 1996.
 ФК Сомбатхељ - ФК Њиређхаза 1:0 (5:3) на пенале
 ФК Сомбатхељ - ФК Диошђер 1:2

Екипе ФК Диошђер је остао у лиги, ФК Њиређхаза се пласирала у лигу победивши ФК Сомбатхељ.

Табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 
 Статистика сезона 1987-1999

1991/92.
Сезона 1991/92. у мађарском фудбалу